Ulytau steht für:

 Ulytau-Gebirge, ein Gebirge in Kasachstan
 Ulytau (Gebiet), ein Gebiet in Kasachstan
 Audany Ulytau, einen Kreis im Gebiet Qaraghandy von Kasachstan
 Ulytau (Stadt), die Hauptstadt des Kreises Ulytau
 Ulytau (Band), ein Folk-Metal-Trio aus Kasachstan